Prefab poate fi:

 Prefab, companie producătoare de materiale de construcții din România
 FC Prefab 05 Modelu, club de fotbal din Modelu, Călărași
 Stadionul Prefab, stadionul fostei echipe de fotbal FC Prefab Modelu